Rock with You – singel Michaela Jacksona
 Rock with You – singel BoA

Zobacz też 
 Rock with U